Геннадий Дмитриевич Павли́шин (р. 1938) — советский и российский художник, живет и работает в Хабаровске. Почётный гражданин города Хабаровска (1993), Почётный гражданин Хабаровского края (2021).

Биография 
Родился 27 августа 1938 года в Хабаровске. С раннего детства увлекался рисованием. Первую свою настоящую картину «На Амуре» (холст, масло) написал в кружке юных художников при Дворце пионеров.

Окончил художественное училище во Владивостоке (1964). Пять лет работал в лаборатории этнографии ДВО АН СССР (Владивосток). Много ездил по Дальнему Востоку, изучая быт, нравы и культуру коренных народов, делая многочисленные рисунки, эскизы, наброски, на основе которых впоследствии создавались его картины. С 1965 года активно сотрудничал с Хабаровским книжным издательством. Его книги издавались в США, Греции, Франции, Японии и других странах. В последние годы работает по созданию мозаичных панно-икон для РПЦ.

Член СХ СССР с 1973 года.

Единственное интервью журналистам «Наш Леонардо да Винчи » художник дал в 2013 году для «Дебри-ДВ».

Творчество 
 мозаичное панно «Поэма о Приамурье», совместно с Валерием Геннадьевичем Рюминым — художником-камнерезом (1979; Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края, Хабаровск)
 альбомы
 «Тигр»
 «Материальная культура чжурженей»
 «Навстречу времени. От Байкала до Амура»
 «В краю созидания»
 «Трасса…».

 нанайская сказка «Мэрген и его друзья»
 «Таежные родники»
 «Огненные листья»
 «Серебряный кубок» П. С. Комарова
 «Золотая Ригма» В. П. Сысоева
 Амурские сказки Д. Д. Нагишкина

Награды и премии 
 народный художник РСФСР
 орден Дружбы народов
 медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали» (1986)
 Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской (1979) — за иллюстрации к сборнику Д. Д. Нагишкина «Амурские сказки»
 приз «Золотое яблоко» (1975; Братислава)
 Золотая медаль международной выставки книги (1977; Лейпциг)
 Серебряная медаль (Япония) — иллюстрации к книге Т. Кандзава «О, мой брат олень»
 Почётный гражданин Хабаровска (1993)
 Знак отличия Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики «За заслуги в развитии Дальнего Востока»
 Почетный гражданин Хабаровского края (2021).

Литература 
 Колбаско М. С. Геннадий Павлишин: «Я никому здесь не нужен…» // Приамурские ведомости, № 1 (3), 1 янв. 1991. стр. 5.
 Колбаско М. С. Ода Тигру. Народному художнику России, почетному гражданину города Хабаровска Геннадию Павлишину 27 августа 2013 года исполняется 75 лет. — Хабаровск: Экумена, Дальневосточная народная академия наук, 2013. — 24 с.
 Думчева Н. А. Личность: История Хабаровского края в лицах. Ред. Абдрашитов А. М., науч. консульт. Дубинина Н. И., Мережко А. Г. — Хабаровск: Краев. типография, 2018. — 664 с., ил./ Павлишин Г. Д.  393—408.
 Пронякин К. А., Харитонова И. Ю. Наш Леонардо да Винчи . О Г. Д. Павлишине. / Дебри-ДВ, 27.08.2013
 Пронякин К. А. Павлишин нам нужен! // Приамурские ведомости, №10, 17 март. 2021 г., стр. 5
 Пронякин К. А. Здесь родины моей начало. Художник Геннадий Павлишин о самом главном в жизни. // Приамурские ведомости, №35, 7 сент. 2022 г., стр. 1, 20 (разворот картины), стр. 4-5.
 Пронякин К. А. Далеко от Москвы. Беседа с известным художником с мировым именем, редким и самобытным мастером из Хабаровска Геннадием Павлишиным. // Литературная газета, №38, 21-27 сент. 2022 г., стр. 24-25.

Ссылки 
 Пронякин К. А., Харитонова И. Ю. Наш Леонардо да Винчи . / Дебри-ДВ, 27.08.2013 г.
 Фильм Ольги Катренко и ГТРК «Владивосток» о народном художнике РСФСР Г. Д. Павлишине.

Примечания 

Графики СССР
Графики России
Члены Союза художников СССР
Художники-иллюстраторы
Почётные граждане Хабаровска
Выпускники Владивостокского художественного училища